Henry McMillian – ex giocatore di football americano statunitense
 Jerron McMillian – giocatore di football americano statunitense
 Jim McMillian – cestista statunitense
 Michael McMillian – attore statunitense